Adam Żyliński (ur. 1958) – polityk
Jan Żyliński (ur. w 1951) –  arystokrata, działacz polonijny, najbogatszy polak w Londynie.
 Eustachy Żyliński (1889–1954) – matematyk
 Igor Żylinski (ur. 1963) – radziecki i rosyjski hokeista
 Jakow Żyliński (1853–1918) – generał
 Jan Nepomucen Żyliński (1790–1838) – malarz
 Józef Żyliński (1920–2014) – koszykarz
 Marek Żyliński (ur. 1952) – polityk
 Romuald Żyliński (1923–2013) – kompozytor
 Tadeusz Żyliński (1904–1967) – inżynier
 Tadeusz Żyliński (ur. 1945) – urzędnik konsularny
 Wacław Żyliński (1803–1863) – biskup
 Leszek Żyliński (ur. 1954) – germanista